Грёнхаген () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Грёнхаген, Карл (1865—1944) — российский офицер, полковник, общественный деятель, издатель.
 Грёнхаген, Юрьё фон (1911—2003) — финский и немецкий антрополог.